Alfa Romeo Giulietta je název tří různých modelů automobilů vyráběných v různých obdobích automobilkou Alfa Romeo:
 První model Giulietta (typ 750/101) bylo vozidlo s pohonem zadních kol vyráběné v letech 1954 až 1965 jako čtyřdveřový sedan, kupé, roadster a kombi. Tento model byl nahrazen modelem Alfa Romeo Giulia.
 Model Giulia byl později nahrazen druhým modelem Giulietta (typ 116), což byl čtyřdveřový sedan odvozený z modelu Alfa Romeo Alfetta a byl vyráběn v letech 1977 až 1985.
 Třetí generace, model Giulietta (Typ 940) je hatchback vyráběný od roku 2010.

Reference